Vavílov (Вавилов) es un apellido ruso. Es el apellido de:
 Nikolái Vavílov (1887-1943), botánico y genetista ruso;
 Serguéi Vavílov (1891-1951), físico ruso, hermano de Nikolái Vavílov;
 Vladímir Vavílov (1925-1973), músico soviético.

También puede referirse a cualquiera de las siguientes entidades nombradas en honor a los anteriores:
 (2862) Vavilov, asteroide dedicado a Nikolái Vavílov;
 Vavilov, cráter lunar dedicado a Nikolái y Serguéi Vavílov;
 Akadémik Serguéi Vavílov, buque oceanográfico ruso;
 Jardín Botánico e Instituto de Investigación de Toda Rusia N.I. Vavilov, jardín botánico situado en San Petersburgo (Rusia).